Иван Алексеевич Яковлев:
 Яковлев, Иван Алексеевич (1767—1846) — отставной капитан Измайловского полка. В 1812 году лично встречался с Наполеоном I в оккупированной Москве и доставил от него Александру I письмо с предложением о мире. Отец писателя Александра Герцена (1812—1870).
 Яковлев, Иван Алексеевич (1912—2000) — российский физик, доктор наук.